Трофей Английской футбольной лиги  (), официальное спонсорское название — Трофей Papa John's () — ежегодное соревнование, участниками которого являются 48 клубов из Лиги 1 и Лиги 2, а начиная с сезона 2016/17 — ещё и 16 молодёжных команд (до 21 года) клубов из Премьер-лиги и Чемпионшипа. Является третьим по значимости кубковым турниром в Англии после Кубка Англии и Кубка Английской футбольной лиги.

Первые матчи турнира проводится в августе, после чего турнир проходит параллельно в 16 региональных группах, каждая из которых состоит из четырёх команд. Из групп выходят по две лучшие команды, после чего начинается стадия плей-офф, которая завершается финалом на стадионе «Уэмбли».

Первый розыгрыш состоялся в сезоне 1983/84 под наименованием Кубок членов футбольной ассоциации Англии (), с 1992 года турнир носит нынешнее название.

Текущий формат соревнования 
В соревновании принимают участие 48 клубов из Лиги 1 и Лиги 2 (третий и четвёртый дивизионы в системе футбольных лиг Англии), а начиная с сезона 2016/17 — ещё и 16 молодёжных команд (до 21 года) клубов из Премьер-лиги и Чемпионшипа. Трофей Английской футбольной лиги является третьим по значимости кубковым турниром в Англии после Кубка Англии и Кубка Английской футбольной лиги.

Существующий на данный момент формат соревнований предполагает групповой этап и стадию плей-офф. В групповом этапе все команды разбиваются на 16 региональных групп по 4 команды в каждой. Две лучшие команды из каждой группы выходят в стадию плей-офф. 

В рамках группового этапа в случае ничейного исхода дополнительное время не назначается, команды сразу приступают к пробитию послематчевых пенальти. За победу в серии пенальти команда получает два очка, за поражение — одно очко.

Спонсоры 
Название менялось соответственно генеральному спонсору турнира.
 (1983—1984) Associate Members Cup (без спонсора) — Кубок ассоциированных членов — находился ниже Кубка полноправных членов
 (1984—1987) Freight Rover Trophy
 (1987—1989) Sherpa Vans Trophy
 (1989—1991) Leyland DAF Cup
 (1991—1994) Autoglass Trophy
 (1994—2000) Auto Windscreens Shield
 (2000—2006) LDV Vans Trophy
 (2006—2016) Johnstone's Paint Trophy
 (2016—2019) Checkatrade Trophy
(2019—2020) Leasing.com Trophy 
 (2020—) Papa John's Trophy

Победители турнира 

 1983/84: Борнмут
 1984/85: Уиган Атлетик
 1985/86: Бристоль Сити
 1986/87: Мансфилд Таун
 1987/88: Вулверхэмптон Уондерерс
 1988/89: Болтон Уондерерс
 1989/90: Транмир Роверс
 1990/91: Бирмингем Сити
 1991/92: Сток Сити
 1992/93: Порт Вейл
 1993/94: Суонси Сити
 1994/95: Бирмингем Сити
 1995/96: Ротерем Юнайтед

 1996/97: Карлайл Юнайтед
 1997/98: Гримсби Таун
 1998/99: Уиган Атлетик
 1999/00: Сток Сити
 2000/01: Порт Вейл
 2001/02: Блэкпул
 2002/03: Бристоль Сити
 2003/04: Блэкпул
 2004/05: Рексем
 2005/06: Суонси Сити
 2006/07: Донкастер Роверс
 2007/08: Милтон Кинс Донс
 2008/09: Лутон Таун

 2009/10: Саутгемптон
 2010/11: Карлайл Юнайтед
 2011/12: Честерфилд
 2012/13: Крю Александра
 2013/14: Питерборо Юнайтед
 2014/15: Бристоль Сити
 2015/16: Барнсли
 2016/17: Ковентри Сити
 2017/18: Линкольн Сити
 2018/19: Портсмут
 2019/20: Солфорд Сити
 2020/21: Сандерленд

Рекорды 
Рекорд посещаемости приходится на финал розыгрыша Трофея Футбольной лиги сезона 1987/88 между командами «Бернли» и «Вулверхэмптон Уондерерс» 0:2. За матчем наблюдал 80 841 зритель.

Рекорд посещаемости не финального матча состоялся 5 февраля 2013 года на стадионе «Рико Арена», что в городе Ковентри, где местная команда «Ковентри Сити» принимала клуб «Кру Александра». Встреча закончилась со счётом 3:0 в пользу хозяев, а за матчем с трибун наблюдали 31 054 зрителя.

Примечание

Ссылки 
 Официальный сайт турнира 

Английская футбольная лига
Национальные футбольные кубки лиги
Кубковые футбольные турниры в Англии